Керстин Штегеман (, 29 сентября 1977) — бывшая немецкая футболистка, выступающая на позиции защитника и полузащитника. Двукратный чемпион мира (2003, 2007), трёхкратный чемпион Европы (2001, 2005, 2009), трёхкратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр (2000, 2004, 2008).

Карьера

Клубная 
Керстин Штегеман начала свою профессиональную в возрасте 15-ти лет в составе футбольного клуба «Айнтрахт» (Райне), выступавшего в Бундеслиге. За свою профессиональную карьеру играла в шести разных клубах, в том числе в «Дуйсбург 2001», «Фласхейм-Хиллене», «Ваттеншайде», «Герфордере» и «Гютерсло 2009». Наибольших успехов добилась в период выступлений за «Хайке» из Райне в 2001—2007 годах. В этот период Штегеман в составе клуба стала чемпионом Германии в сезоне 1999/00 и обладателем Кубок Германии в сезоне 1999/00 и 2002/03.

В сборной 
Дебютировала в составе основной сборной 13 апреля 1995 года в матче против Польши. Прочно оставалась игроком основы немецкой сборной. Завоевала титулы чемпиона мира (2003, 2007), чемпиона Европы (2001, 2005, 2009), бронзового призёра Олимпийских игр (2000, 2004, 2008). На сегодняшний день является вторым игроком женской сборной Германии по количеству игр после Биргит Принц. Последний матч в составе национальной сборной провела 30 августа 2009 года.

Достижения

Клубные 
 Чемпионат Германии: победитель (1) 1999/00
 Кубок Германии: победитель (2) 1999/00, 2002/03

В сборной 
 Чемпионат мира: победитель (2) 2003, 2007
 Чемпионат Европы: победитель (3) 2001, 2005, 2009
 Олимпийские игры: бронзовый призёр (3) 2000, 2004, 2008

Индивидуальные 
 Серебряный лавровый лист

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Керстин Штегеман на сайте Немецкого футбольного союза 
 Stegemann: Die beinharte "Weltklasse" 

Футболистки Германии
Игроки ЖФК «Хайке» Райне
Игроки ЖФК «Дуйсбург 2001»
Игроки ЖФК «Фласхейм-Хиллен»
Игроки ЖФК «Ваттеншайд 09»
Игроки ЖФК «Герфордер»
Игроки ЖФК «Гютерсло 2009»
Игроки женской сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Кавалеры Серебряного лаврового листа